Хочанц ():

 Хочанц — село у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Хочанц — річка у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.